Men at Work – gruppo rock australiano
 Men at Work – titolo originale del film statunitense del 1990 diretto da Emilio Estévez Il giallo del bidone giallo
 Men at Work – titolo internazionale del film iraniano del 2006 Kargaran Mashgoul-e Karand
 Men at Work – serie televisiva statunitense del 2012